Big Piney Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Piney Mountain (Utah)
 Big Piney Mountain (Amherst County, Virginia)
 Big Piney Mountain (Bath County, Virginia)

Siehe auch:
 Big Pine Mountain